Lutier o guitarrer 
 Plantes del gènere Viola, conegudes també com a "violes" o "violetes": 
 Violer d'olor, violer o viola (Viola odorata)
 Violer d'alzinar (Viola alba)
 Violer silvestre (Viola sylvestris)

 Plantes del gènere Matthiola:
 Violer de flor menuda (Matthiola parviflora)
 Violer marí (Matthiola sinuata)
 Violer blanc o violera del pom (Matthiola incana)
 Violer trist (Matthiola fruticulosa)
 Violer lívid (Matthiola lunata)
 Altres:
 Violer groc (Cheiranthus cheiri)
 Violer de Maó (Malcolmia maritima)
 Violer de Sant Josep (Primula latifolia)